Commedia – componimento teatrale dalle tematiche di norma leggere o atto a suscitare il riso
 Commedia antica
 Commedia di mezzo
 Commedia Nuova
 Film commedia – genere cinematografico
 Commedia all'italiana
 Commedia romantica
 Commedia (Play) – dramma teatrale di Samuel Beckett del 1963
 Divina Commedia – poema di Dante Alighieri
 Commedia dell'arte – modalità di produzione degli spettacoli, in voga in Italia nei secoli XVI – XVIII